Oltrogge ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Oltrogge, deutsche Kunsthistorikerin und Kunsttechnologin
 Helga Oltrogge (1941–2020), deutsche Juristin, Präsidentin des OLG Celle
 Jens Oltrogge (* 1962), deutscher Basketballspieler